Georg Meier (coureur), Duits auto- en motorcoureur
Georg Meier (schaker), Duits schaker